Remora (fabeldier), een dier uit de Griekse mythologie;
 Remora (geslacht), een geslacht van vissen behorende tot de Echeneidae;
 remora (vis) (Remora remora), een soort in dit geslacht